Glauning steht für:

 Glauning (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Glauning ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Elisabeth Berve-Glauning (1910–1987), deutsche Althistorikerin und Übersetzerin

 Otto Glauning (1876–1941), deutscher Bibliothekar